Miejscowości w Polsce
 Brzeziny-Kolonia – część wsi Brzeziny w woj. lubelskim w pow. ryckim, w gminie Stężyca
 Brzeziny-Kolonia – kolonia w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna